livada

Hrvatska:
 Livada (Slavonski Brod), gradsko naselje u Slavonskom Brodu

Grčka:
 Livada (Hania, Grčka), naselje na Kreti, u prefekturi Haniji

Rumunjska:
 Livada (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Livada (Satu Mare, Rumunjska), naselje u županiji Satu Mare
 Livada (rijeka), rijeka

Vidi i:
 Livade (razdvojba)